Newmarket – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Newmarket – miasto w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Newmarket – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario
Miejscowości w USA:
 Newmarket – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Newmarket – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
Gminy w USA:
 Newmarket (ang. Newmarket Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham